PIZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Point Lay LRRS, Point Lay (Alaska), Stati Uniti
 Piz Gloria – montagna
 Piz – fiume russo